Аль-Іттіхад (; українською перекладається як «союз») — назва ряду арабських футбольних клубів.

 Аль-Іттіхад — футбольний клуб з Джидди, Саудівська Аравія
 Аль-Іттіхад — футбольний клуб з Александрії, Єгипет
 Іттіхад — арабська назва футбольного клубу «Бней-Сахнін» з арабського міста Сахнін, Ізраїль
 Аль-Іттіхад — назва футбольного клубу «Аль-Гарафа» з Дохи, Катар
 Аль-Іттіхад — футбольний клуб з Триполі, Лівія
 Аль-Іттіхад — футбольний клуб з міста Наблус, Палестина
 Аль-Іттіхад — футбольний клуб з міста Алеппо, Сирія
 Аль-Іттіхад — футбольний клуб з міста Калба, ОАЕ